Pollis () ist der Name von:

 Pollis (Sparta), ein spartanischer Nauarch im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Pollis (Temnos), in Temnos wegen Veruntreuung Verurteilter im 7. Jahrhundert v. Chr.
 Pollis (Bildhauer), griechischer Bildhauer unbekannter Zeit
 Pollis (Architekt), griechischer Architekt im 4. Jahrhundert v. Chr.

Siehe auch:
 Polis (Begriffsklärung)